Меканиксвилл,  — название нескольких населённых пунктов и жилых районов в англоязычных странах.

Канада 
 Меканиксвилл — район г. Оттава, Онтарио, Канада

США 
 Меканиксвилл (Айова)
 Меканиксвилл (Коннектикут)
 Меканиксвилл (Мэриленд)
 Меканиксвилл (Нью-Йорк)
 Меканиксвилл (Пенсильвания)